Кратер Галле (), не путать с лунным кратером Галлей и кратером Галле на Марсе, — небольшой ударный кратер в Море Холода на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь немецкого астронома Иоганна Готтфрида Галле (1812—1910) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к эратосфенскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Шипшенкс на северо-западе, кратер Кейн на севере-северо-востоке, кратер Гертнер на востоке-северо-востоке; кратер Бейли на юго-востоке и кратер Аристотель на юго-западе. На северо-западе от кратера находится борозда Шипшенкса. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 21,0 км, глубина 2,55 км.

Кратер имеет полигональную форму с выступами в северо-западной и восточной части, острую кромку вала и почти не разрушен. Внутренний склон вала имеет складки по периметру. Среднее возвышение вала 800 м, объем кратера составляет приблизительно 270 км³. Чаша кратера имеет небольшой участок плоского дна.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны 
 Кратер Галле на карте LAC-13 
 Селенологическая карта окрестностей кратера 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны